Onderdistrict in Indonesië
 Afulu (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Nias Utara in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Afulu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Utara in de provincie Noord-Sumatra